De PDC World Cup of Darts 2019 was de negende editie van de PDC World Cup of Darts. Nederland was de titelhouder. Schotland won het toernooi door in de finale Ierland met 3-1 te verslaan.

Prijzengeld 
In vergelijking met de editie van 2018 was het prijzengeld met £ 50.000 gestegen tot £ 350.000.

Opzet van het toernooi 
In de World Cup of Darts spelen darters niet individueel, maar in duo's die uitkomen voor het land van hun nationaliteit. In de verschillende fases van het toernooi golden verschillende regels om een ronde verder te komen.

Eerste ronde: Een duo-wedstrijd best of 9 legs.
Tweede ronde, kwartfinale en halve finale: Het eerste team dat twee wedstrijden won ging een ronde verder. De darters speelden eerst twee individuele wedstrijden best of 7 legs. Wanneer beide landen een wedstrijd wonnen werd er een beslissende duo-wedstrijd best of 7 legs gespeeld.
Finale: Het eerste team dat 3 wedstrijden won is kampioen. De teams speelden eerst twee individuele wedstrijden, dan een duo-wedstrijd en vervolgens nog maximaal twee individuele wedstrijden (indien er nog geen beslissing was gevallen).

Deelnemende teams 
Aan het toernooi deden 32 landen mee, waarbij elk land werd vertegenwoordigd door twee darters. De top 8-landen van de wereld kregen een geplaatste status in het toernooi. De overige 24 landen waren in de eerste ronde ongeplaatst. De landen en spelers in de volgende tabel waren vertegenwoordigd in het toernooi.

Deelnemende landen ''

Speelschema

Statistieken per speelronde

Tweede ronde

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Kampioen 

2019
Darts in 2019
Dartswedstrijd in Duitsland
Darts
Sportevenement in Hamburg